Eigner steht für:

 Schiffseigentümer, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M) #E

Personen:
 Andreas Eigner (auch: Johann Andreas Eigner; 1801–1870), deutscher Restaurator und Konservator
 Bernd Eigner (* 1972), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Christian Eigner (* 1971), österreichischer Schlagzeuger
 Edwin M. Eigner (* 1931), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Gebhard Friedrich Eigner (1776–1866), deutscher Lehrer, Bibliothekar und Museumsdirektor
 Georg Eigner (1796–1883), deutscher Gastwirt und Politiker, MdL Nassau
 Gerd-Peter Eigner (1942–2017), deutscher Schriftsteller
 Ignaz Eigner (1854–1922), österreichischer Lithograf
 Isabella Eigner, deutsche Journalistin und Chefredakteurin
 Johannes Eigner (* 1960), österreichischer Diplomat
 Larry Eigner (1927–1996), amerikanischer Dichter
 Martin Eigner (* 1951), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Moritz von Eigner (1822–1900), österreichischer Politiker, Landeshauptmann von Oberösterreich
 Peter Eigner (* 1960), österreichischer Wirtschaftshistoriker
 Stefan Eigner (* 1999), österreichischer Musiker
 Susanne Eigner (* 1979), deutsche Fußballspielerin
 Willibald Eigner (* 1948), österreichischer Architekt und Politiker (ÖVP)
 Wolf-Dieter Eigner (1952–1988), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Aigner